Arakan, precedente denominazione dello Stato Rakhine in Birmania
 Arakan, municipalità delle Filippine nella Provincia di Cotabato